Schlichtkrull er et efternavn, der henviser til blandt andre:

 J.C. Schlichtkrull
 Signe Schlichtkrull

Efternavne